Rollini est un nom de famille notamment porté par :

 Adrian Rollini (1903-1956), saxophoniste de jazz américain ;

 Arthur Rollini (1912-1993), saxophoniste de jazz américain.

Patronyme italien